Кубок КАФ 1997 — 6-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 34 африканских клубов. Победителем стал тунисский клуб «Эсперанс».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 7—9 марта, ответные — 22—23 марта 1997 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 3 мая, ответные — 17 мая 1997 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 5—7 сентября, ответные — 19—21 сентября 1997 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 10—12 октября, ответные — 24—26 октября 1997 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 16 ноября, ответный — 29 ноября 1997 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 1997 на RSSSF

Примечания 

1997
Футбол в Африке в 1997 году